Tamel é um sobrenome comum a três freguesias de Barcelos:

 Santa Leocádia de Tamel
 São Pedro de Fins de Tamel
 São Veríssimo de Tamel

Tamel é também a designação de um rio:

 Rio Tamel

Desambiguação